Le nom Ideo peut faire référence à :
 Ideo, une entreprise américaine de design ;
 Ideo, un forfait "Tout en un" de Bouygues Telecom.

Sigle 
 L'Institut dominicain d'études orientales, basé au Caire, en Égypte ;
 Idéo (Initiatives pour le développement d'emplois et d'orientations), une association française de Lyon, cherchant à promouvoir l'accès et le maintien dans l'emploi.

Notes et références